{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95801) - || 2003 FZ41 || 26 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95802) Francismuir || 2003 FM42 || 31 maart 2003 || Needville || J. Dellinger
|-
| (95803) - || 2003 FX45 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95804) - || 2003 FK47 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95805) - || 2003 FA50 || 24 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95806) - || 2003 FV51 || 25 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95807) - || 2003 FX51 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95808) - || 2003 FQ52 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95809) - || 2003 FA54 || 25 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95810) - || 2003 FS54 || 25 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95811) - || 2003 FB57 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95812) - || 2003 FA59 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95813) - || 2003 FW68 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95814) - || 2003 FW69 || 26 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95815) - || 2003 FY73 || 26 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95816) - || 2003 FR74 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95817) - || 2003 FC75 || 26 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95818) - || 2003 FW79 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95819) - || 2003 FB80 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95820) - || 2003 FL80 || 27 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95821) - || 2003 FJ82 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95822) - || 2003 FM82 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95823) - || 2003 FW82 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95824) Elger || 2003 FP85 || 28 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (95825) - || 2003 FJ86 || 28 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95826) - || 2003 FA87 || 28 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95827) - || 2003 FO88 || 28 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95828) - || 2003 FD90 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95829) - || 2003 FJ91 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95830) - || 2003 FN92 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95831) - || 2003 FP92 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95832) - || 2003 FQ98 || 30 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95833) - || 2003 FD99 || 30 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95834) - || 2003 FF101 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95835) - || 2003 FF103 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95836) - || 2003 FS104 || 25 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95837) - || 2003 FU105 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95838) - || 2003 FJ107 || 30 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95839) - || 2003 FN107 || 30 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95840) - || 2003 FT107 || 30 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95841) - || 2003 FB109 || 31 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95842) - || 2003 FX111 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95843) - || 2003 FZ113 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95844) - || 2003 FE114 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95845) - || 2003 FS114 || 31 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95846) - || 2003 FZ115 || 31 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95847) - || 2003 FK118 || 26 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95848) - || 2003 FQ119 || 26 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95849) - || 2003 FZ120 || 25 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95850) - || 2003 FA122 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95851) Stromvil || 2003 FD123 || 26 maart 2003 || Moletai || MAO
|-
| (95852) Leatherbarrow || 2003 FT127 || 31 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (95853) Jamescarpenter || 2003 FU127 || 31 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (95854) - || 2003 GD3 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95855) - || 2003 GD5 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95856) - || 2003 GG6 || 1 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95857) - || 2003 GV9 || 2 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95858) - || 2003 GW9 || 2 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95859) - || 2003 GG10 || 2 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95860) - || 2003 GC11 || 2 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95861) - || 2003 GU12 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95862) - || 2003 GK13 || 3 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95863) - || 2003 GE21 || 5 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95864) - || 2003 GC22 || 6 april 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95865) - || 2003 GA23 || 3 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95866) - || 2003 GM23 || 4 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95867) - || 2003 GO23 || 4 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95868) - || 2003 GB29 || 4 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95869) - || 2003 GC29 || 5 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95870) - || 2003 GE34 || 5 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95871) - || 2003 GY34 || 8 april 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (95872) - || 2003 GB36 || 5 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95873) - || 2003 GH37 || 6 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95874) - || 2003 GA44 || 9 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95875) - || 2003 GU44 || 7 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95876) - || 2003 GC46 || 8 april 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95877) - || 2003 GT46 || 8 april 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95878) - || 2003 GG50 || 4 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95879) - || 2003 GW50 || 8 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95880) - || 2003 GW53 || 4 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95881) - || 2003 HR || 20 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95882) Longshaw || 2003 HW || 21 april 2003 || Catalina || CSS
|-
| (95883) - || 2003 HO3 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95884) - || 2003 HY3 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95885) - || 2003 HL4 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95886) - || 2003 HY4 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95887) - || 2003 HE5 || 24 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95888) - || 2003 HV8 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95889) - || 2003 HE9 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95890) - || 2003 HK9 || 24 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95891) - || 2003 HH10 || 25 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95892) - || 2003 HO11 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95893) - || 2003 HY11 || 25 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95894) - || 2003 HA12 || 25 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95895) Sebastiano || 2003 HF12 || 25 april 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (95896) - || 2003 HH13 || 24 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95897) - || 2003 HZ14 || 26 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95898) - || 2003 HQ16 || 28 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95899) - || 2003 HZ20 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95900) - || 2003 HF21 || 25 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten